Иоа́нн (Ива́н) Петро́вич Верю́жский (, село Бестужевское (Бестужево, Верюга), Вельский уезд, Вологодская губерния — , Санкт-Петербург) — русский православный духовный писатель, агиограф, иерей; в дальнейшем настоятель, архимандрит — Кирилло-Новоезерского монастыря (1886—1901).

Биография 
Родился в семье дьячка  села Верюга. Благодаря чему Иоанн получил топонимическую фамилию — Верюжский. Отец Иоанна умер рано. В 1832 года Иоанн, как сирота, поступил учиться Вельское духовное училище, которое окончил в 1836 году. В этом же году поступил учиться в Вологодскую духовную семинарию, которую окончил 24 сентября 1842 года по первому разряду. 24 сентября 1842 года епископ Вологодский и Великоустюжский Иринарх рукоположил Верюжского в священника, после чего иерей Иоанн был назначен сверхштатным священником церкви Рождества Христова села Шадринское (Шадрино) Вельского уезда. С 16 января 1846 года по 1848 Иоанн был учителем Шадринского сельского училища, где преподавал безвозмездно. 10 октября 1848 из-за жалобы прихожан Верюжского перевели и сделали  сверхштатным священником  села Пежма Вельского уезда. В 1857 году умерла жена Иоанна и он остался один, воспитывая семь детей; старшей его дочери было 14 лет.  В 1860 по 1863 год Иоанн был учителем в Василистовском сельском училище, с 1863 по 1867 год он был катехизатором при Троицком соборе города Вельска. В 1864 году умерла старшая дочь Верюжского от родов. На Иоанна была подана жалоба от прихожан в Вологодскую  консисторию о событиях десятилетней давности: Иоанн промедлил и не успел крестить младенца, из-за чего последний умер некрещёным; кроме того, совершил погребение умершей крестьянки, не напутствовав её перед смертью. Рассмотрев жалобу, консистория вынесла решение: «О. Иоанна Верюжского по окончании сельских работ послать в вельский собор на усмотрение в поведении через настоятеля собора... сроком на один месяц». 1 января 1865 года Верюжский написал ходатайство об отмене наказания правящему архиерею Вологодскому и Тотемскому Христофору. Епископ удовлетворил прошение Иоанна. 4 декабря 1867 года Иоанна перевели и сделали вторым штатным священником  села Верхняя Тойма Сольвычегодского уезда. После прочтения пробных лекций в Вологодском духовном училище Иоанн занял первое место среди трёх кандидатов учительской должности, 18 сентября 1868 года он был назначен священником и пятым наставником Вологодского духовного училища на жалованье. С 14 декабря 1868 года он — учитель латинского языка, с 1869 года Иоанн  — преподаватель краткого катехизиса, Священной истории, чтения, пения и чистописания, с 7 июля 1869 он вновь — учитель латинского языка в училище. С 1871 года Верюжский публиковал свои сочинения в «Вологодских губернских ведомостях». Во время преподавания в училище Иоанн начал работать над главной своей книгой «Исторические сказания о жизни святых подвизавшихся в Вологодской епархии прославляемых всею церковью и местно чтимых», которая будет издана в 1880 году. Книга была создана по благословению архиепископа Вологодского и Велико-Устюжского Феодосия. Для того чтобы написать сочинение Верюжский ездил по Вологодской епархии, посещал церкви и монастыри, собирая церковные летописи, списки житий, устные предания, сличал и анализировал их. Книгу помогали писать Иоанну младшие дочери, которые переписывали книгу. В 1875 году Верюжский оставил должность учителя и стал приходским священником Вологодской  . В 1882 году Иоанн уехал из Вологды в Санкт-Петербург и поступил в братство Александро-Невской лавры, где принял монашеский постриг с сохранением имени. В 1886 году  стал настоятелем  Кирилло-Новоезерского монастыря. В конце XIX века архимандрит Иоанн совершил паломничество в Святую землю, после этого, в 1898 году, написал книгу «Девять бесед на Святой земле». В 1901 году архимандрит Иоанн ушёл на покой и вернулся в Александро-Невскую лавру, где жил до своей смерти, до 1 января 1907 года. Он похоронен на Братском участке Никольского кладбища Александро-Невской лавры, могила его сохранилась.

Семья 
 отец — Верюжский Пётр Стефанович, дьячок
 дочь — Верюжская Екатерина Ивановна (1843–1864)
 сын — Верюжский Иннокентий Иванович (род. в 1846), в 1868 окончил землемерно-таксаторский класс
 сын — Верюжский Дмитрий Иванович (1848—16(29).05.1918), до 1872 учился в Медико-хирургической академии, доктор медицины (1875)
 дочь — Верюжская Александра Ивановна (род. в 1850)
 дочь — Верюжская Антонина Ивановна (род. в 1854)
 сын — Верюжский Владимир Иванович (род. в 1855)
 дочь — Верюжская Мария Ивановна (род. в 1857)

Сочинения 
 Слово в день Святого духа / / BEВ («Вологодские епархиальные ведомости»). 1871. № 11. С. 428-439.
 Слово в день празднования Всемилостивому Спасу / / ВЕВ. 1871. № 22, С. 773-781.
 Катихизические поучения о седми святых таинствах православной церкви / [Соч.] Свящ. Иоанна Верюжского. - Вологда : иждивением потомственных почётных гражд. В.В. Пестерева и Н.С. Грудиной, 1874. - [6], 253 с.
 Слово на освящение храма в Заоникиевой пустыни / / ВЕВ. 1878. № 23. С. 360-367.
 Слово на основание храма в Заоникиевой пустыни / / ВЕВ. 1879. № 14. С. 307-314.
 Слово на основание храма в Заоникиевской пустыни июня 23 дня 1879 года / [Соч.] Свящ. Иоанна Верюжского. - Вологда, 1879. - 8 с 
 Святой праведный Прокопий Усьянский чудотворец / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 25 с. ; 22 см 
 То же  - Великий Устюг : тип. насл. А.П. Блинова, 1889. - 27 с. ; 22 см
 Преподобный Игнатий Прилуцкий, в мире князь Иоанн, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 20 с. ; 21 см 
 Преподобный Леонид Устьнедумский, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 14 с. ; 23 см 
 Святой праведный Прокопий, христа ради юродивый, Устюжский чудотворец / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 27 с. ; 21 см
 Преподобный Феодосий Тотемский, вологодский чудотворец / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 34 с. ; 22 см
 То же  - 2-е изд. - Санкт-Петербург : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1883. - 36 с. : фронт. (ил.) ; 22 см 
 То же  - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Тип. Елеонского и К°, 1889. - 32 с., 1 л. ил. : фронт. (ил.) ; 22 см 
 То же  - 5-е изд. - Вологда : Тип. Елеонского и К°, 1896. - 32 с., 1 л. ил. : фронт. (ил.) ; 22 см  
 Преподобный Онуфрий Катромский, Вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 11 с. ; 22 см 
 Преподобный Корнилий Комельский, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 41 с. ; 22 см
 То же. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1880. - 38 с. ; 22 см 
 Преподобный Герасим, основатель Троицкого Кайсарова монастыря, вологодский чудотворец / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - Вологда, 1879. - [2], 19 с  
 То же. - Киев, 1913. - 22 с., 1 л. ил. ; 22 см 
 Преподобный Сергий Нуромский, основатель обители Нуромского монастыря, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 15 с. ; 21 см 
 Преподобный Григорий Пельшемский, основатель Лопотова монастыря, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 22 с. ; 22 см
 Преподобный Иннокентий Комельский, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 10 с. ; 21 см 
 Преподобный Павел Обнорский, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 36 с. ; 23 см
 Преподобный Иосиф Заоникиевский, вологодский чудотворец; [Преподобные Антоний и Иоаникий Заоникиевские] / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 24 с. ; 22 см
 То же - 2-е изд. - Санкт-Петербург : тип. Ф. Елеонского и К°, 1886. - 24 с. ; 22 см
 Преподобный Галактион вологодский чудотворец / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 21 с. ; 21 см 
 Святый Антоний епископ вологодский и великопармский, вологодский чудотворец / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - Вологда, 1879. - 10 с 
 Преподобный Иоасаф Каменский, в мире князь Андрей, вологодский чудотворец / [Соч.] свящ. И. Верюжского. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1879. - 30 с. ; 24 см 
 Преподобный Вассиан Тиксненский, вологодский чудотворец / [Соч.] Иером. Иоанна Верюжского. - 2-е изд. - Санкт-Петербург, 1885. - 16 с. : фронт. (ил.) ; 22 см  

 Исторические сказания о жизни святых подвизавшихся в Вологодской епархии прославляемых всею церковью и местно чтимых / [Свящ. Иоанн Верюжский. - Вологда : тип. В.А. Гудкова-Белякова, 1880. - (8), 692, (2), 6 с. ; 25 см]
 То же - [Репр. изд.]. - Вологда : Вологодская епархия, 2009. - [8], 718, [2] с. ; 24 см  
 О мощах святых и почитании их / [Вологод. епархии заштат. свящ. Иоанн Верюжский]. - Санкт-Петербург : Косин-Св.-Николаев. монастырь, 1882. - 16 с. ; 22 см 
 Письма старца священника к молодому собрату о напутствовании умирающих / [Соч.] Иером. Иоанна Верюжского. - Санкт-Петербург, 1884 (обл. 1885). - 79 с
 Что необходимо знать желающему принять Таинство Крещения / Свящ. Иоанн Верюжский. - М. : Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского Приход храма Святого Духа сошествия, 2003. - 78, [1] с. ; 20 см. - Библиогр. в подстроч. прим.
 Преподобный Логгин Коряжемский : Из кн. свящ. Иоанна Верюжского. - Великий Устюг : тип. И.Я. Львова, 1898. - 19 с. ; 19 см
 То же - 2-е изд. - Великий Устюг : тип. торг. д. Львов и К°, 1903. - 20, III с. ; 17 см 
 То же - 4-е изд. - Великий Устюг, 1916. - 19, III с   
 Девять бесед на Святой земле / [Соч.] Архим. о. Иоанна Верюжского. - Санкт-Петербург : тип. В. Киршбаума, 1898. - [2], 78 с., 1 л. ил. ; 19 см 
 То же. - Санкт-Петербург : Православное палестинское общество, [1908]. - [8], 80 с. : ил. ; 19 см
 То же. - [3-е изд.]. - Санкт-Петербург : Православное палестинск. общество, 1910. -, 80 с. : ил. ; 19 см  
 Беседа с русскими богомольцами о земной жизни божией матери и её блаженном успении / [Соч.] Архим. Иоанна Верюжского. - Санкт-Петербург, [1908]. - 20 с
 Преподобный Леонид Устьнедумский, вологодский чудотворец / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : тип. Корпуснова, 1898. - 16 с
 Беседа о Святой земле на Святой земле / [Соч.] Архим. о. Иоанна Верюжского. 1-5. - [Санкт-Петербург] : Православ. Палест. общество, ценз. 1900. - 5 т. ; 18 см
 Слово в неделю православия : [Сказано 5 февр. 1879 г.] / [Соч.] Архим. Иоанна Верюжского. - Санкт-Петербург : тип. Леонтьева, 1902. - 12 с. ; 23 см 
 Беседа с русскими богомольцами о крестных страданиях Христа Спасителя и о том, как должно верующему христианину поклоняться св. местам / [Соч.] Архим. Иоанна Верюжского. - Санкт-Петербург, [1908]. - 16 с
 Святый преподобный Симон Воломский / [Соч.] Свящ. И. Верюжского. - 2-е изд. - Великий Устюг, 1890. - 26 с. - (Из полного собрания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии)
 Девять бесед с русскими богомольцами на Святой Земле архимандрита Иоанна Верюжского : Посвящ. 150-летию Рус. Духов. Миссии в Иерусалиме и блажен. памяти её начальника архим. Антонина (Капустина). - М. : ТОО "Рарогъ", Б. г. (1997). - 95,[1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-87372-077-0 : Б. ц.
 Что необходимо знать желающему принять Таинство Крещения / Свящ. Иоанн Верюжский. - М. : Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского Приход храма Святого Духа сошествия, 2003. - 78,[1] с. ; 20 см. - Библиогр. в подстроч. прим.
 Таинство святого Елея : беседы о Таинстве Соборования / Священник Иоанн Верюжский. - М. : Приход храма Святаго Духа сошествия, 2005 (Тип. АО Мол. гвардия). - 28, [2] с. ; 20 см
 То же - Москва : Приход храма Святаго Духа сошествия Сестричество во имя свт. Игнатия Ставропольского, 2009. - 28, [2] с. ; 20 см

Примечания

Ссылки 
 Иоанн (Верюжский Иван Петрович), архимандрит
 Верюжский Иоанн Петрович 1820-1907
 Труженик Христов: священник Иоанн Верюжский

Выпускники Вологодской духовной семинарии
Духовные писатели
Архимандриты Русской православной церкви
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Агиографы
Персоналии:Кирилло-Новоезерский монастырь